G30, een typenummer van Chevrolet auto's
 G30, het categorieënummer van zenuwziekten in de ICD-10 classificatie
 Groep van Dertig, een overlegplatform van internationale bankiers